Die Abkürzung HiMAT steht für:
 Highly Maneuverable Aircraft Technology, US-amerikanisches Experimentalflugzeug, siehe Rockwell HiMAT
 The History of Mining Activities in the Tyrol and Adjacent Areas, Spezialforschungsbereich am Institut für Archäologie der Universität Innsbruck

Abkürzung